Le tournoi de tennis de Rome est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2016, classée en catégorie Premier 5, se dispute du 9 au .

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome (ATP 2016)
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2016
Rome
Sport en Italie en 2016
Tennis en mai 2016